Акутагава () — японське прізвище.

Відомі носії 
 Акутаґава Рюноске (; 1 березня 1892 — 24 липня 1927) — японський письменник і поет, класик нової японської літератури.
 Акутагава Ясусі (; 12 липня 1925 — 31 січня 1989) — японський композитор і диригент, син Рюноске Акутагава.
 Акутагава Девід — майстер бойових мистецтв XX століття

Див. також 
  — літературна нагорода.